Гардина има више значења:
 Гардина (Калифорнија)
 Гардина (Северна Дакота)